Die Fotbollsallsvenskan 1952/53 war die 29. Spielzeit der höchsten schwedischen Fußballliga. Die Saison begann am 8. August 1952 und endete am 7. Juni 1953.

Malmö FF holte sich zum fünften Mal innerhalb von zehn Jahren den Von-Rosens-Pokal als schwedischer Meister. Aufsteiger IFK Malmö und Örebro SK verpassten den Klassenerhalt und stiegen in die zweite Liga ab.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Torschützenkönig 
Karl-Alfred Jacobsson von GAIS konnte den im Vorjahr errungenen Titel des Torschützenkönigs verteidigen. Der Stürmer erzielte während der Spielzeit 24 Tore.

Weblinks 
 Spielzeiten der Allsvenskan auf eu-football.info

Einzelnachweise 

1952
Fußballsaison 1952/53